Вильямарин:

 Вильямарин — муниципалитет в Испании, входит в провинцию Оренсе в составе автономного сообщества Галисия.
 Вильямарин, Фаустино (род. 1950) — испанский гандболист.
 Вильямарин, Эдгар (род. 1982) — перуанский футболист, защитник клуба «Университарио» и сборной Перу.